Isole Sopravento Settentrionali, nelle Piccole Antille;
Isole Sopravento Meridionali, nelle Piccole Antille;
Isole Sopravento Britanniche, ex colonia della corona britannica;
Isole del Vento o Isole Sopravento, le più orientali delle isole della Società nella Polinesia francese;
le isole maggiori delle Hawaii, in inglese Windward.
Ilhas do Barlavento (in italiano, appunto, Isole Sopravento), il gruppo di isole settentrionale dell'arcipelago di Capo Verde.

Pagine correlate 
Isole Sottovento